Francesco Redi, poeta italià;
 Francesco Zuccarelli, pintor italià;
 Francesco Griffo, un punxonador italià.

També pot ser:
 Francesco, pel·lícula de 1989 sobre la vida de Sant Francesc d'Assís.